Xiaomi Mi A2 — смартфон среднего класса, разработанный компанией Xiaomi совместно с Google в рамках программы Android One. Выпущен в июле 2018 года.

Характеристики 
Xiaomi Mi A2 по аппаратному обеспечению не отличается от вышедшего в апреле 2018 года Xiaomi Mi 6X. Разница между ними, кроме ребрендинга, только в том, что Mi A2 управляется ОС Android One и получает обновления программного обеспечения напрямую от Google, тогда как Mi 6X управляется MIUI.

Корпус
 Размеры: 158.7 x 75,4×7.3 мм
 Вес: 166 г
 Цвета: Black (Черный), Gold (Золотой), Blue (Синий)
 SIM: Dual

Связь/частоты
 GSM: B2/3/5/8
 WCDMA: B1/2/4/5/8
 FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20
 TDD-LTE: B38/40
 EDGE: Есть

Дисплей
 Размеры: 5.99″ (дюймов)
 Матрица: IPS LCD
 Разрешение: FHD+ (2160x1080), 403 PPI.
 Контрастность: 1500:1
 Поверхность: Емкостный сенсор, 10 касаний.
 Защита: Corning Gorilla Glass 5

Операционная система
 Android One: 8.1.0 / 9.0 / 10
 Ядро Linux: 4.4.78 / 4.4.153/ 4.4.192

Платформа
 SoC: Qualcomm® Snapdragon™ 660 (SDM660)
 Ядра: 8x Qualcomm® Kryo™ 260 [4x Kryo 260 Gold (Cortex-A73) + Kryo 260 Silver (Cortex-A53)]
 CPU Clock: [4x 2.2 ГГц Kryo 260 Gold (Cortex-A73) + 1.84 ГГц Kryo 260 Silver (Cortex-A53)]
 Техпроцесс: 14 нм LPP
 ABI: 64-bit

Графика
 GPU: Qualcomm® Adreno™ 512
 GPU Clock: 850 МГц

Память
 Постоянная (ПЗУ): 128/64/32 ГБ, eMMC 5.1
 Оперативная (ОЗУ): 6/4 ГБ, LPDDR4X
 Поддержка карт памяти: нет

Камера
 Основная: Двойная [12 MP, 1.25 μm, f/1.75 Sony IMX486] + [20 MP, 1.0 μm, f/1.75 Super Pixel Sony IMX376]; Фазовый (PDAF) автофокус, HDR, светодиодная вспышка, распознавание лиц, гео-метки.
 Фронтальная: 20 MP, 1.0 μm, f/2.2 Super Pixel Sony IMX376, 4500к тепловой оттенок, светодиодная вспышка.
 Запись видео: 2160p@30fps, 720p@120fps (slow-mo).

Коммуникации
 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 Ghz, WiFi Direct, WiFi Display, точка доступа.
 Bluetooth: 5.0, LE, A2DP.
 NAV: GPS, A-GPS, GLONASS.
 USB: USB 2.0; Type-C.
 NFC: Нет
 3.5 мм: Нет/ Комплектный переходник USB Type C -> 3,5 Jack
 ИК-порт: Есть
 FM-радио: Нет
 Датчик Холла: Есть
 Сканер отпечатка: Есть

Питание
 Аккумулятор: Несъемный, Li-Pol, 3010 mAh.
 Комплектное ЗУ: 5V — 2A.
 Быстрая зарядка: Quick Charge 4+ только в Индии, в остальных странах Quick Charge 3

Примечания 

Mi A2
Появились в 2018 году в Китае
Смартфоны на Android
Устройства на основе Qualcomm